Imię i nazwisko Fernando Cavallini nosili lub noszą m.in.:
 Fernando Cavallini (1893–1976) – włoski szermierz, olimpijczyk z 1912
 Fernando Cavallini  (ur. 1898) – włoski zapaśnik, olimpijczyk z 1924